Francuscy deputowani do Zgromadzenia Narodowego XIV kadencji zostali wybrani w wyborach parlamentarnych przeprowadzonych w dwóch turach 10 i 17 czerwca 2012 w 577 okręgach jednomandatowych, w tym po raz pierwszy w historii również w okręgach utworzonych dla Francuzów mieszkających poza granicami kraju. Kadencja upłynęła 20 czerwca 2017.

Przewodniczącym niższej izby parlamentu tej kadencji był Claude Bartolone.

Wykaz frakcji

Lista posłów

Przypisy

Bibliografia